Název Mezný potok má více vodních toků:

 Mezný potok (přítok Ohře) – levostranný přítok Ohře v okrese Cheb a v Německu ve spolkové zemi Bavorsko v zemském okrese Wunsiedel im Fichtelgebirge
 Mezný potok (přítok Olešenky) – pravostranný přítok Olešenky v okrese Náchod
 Mezný potok (přítok Sázavy) – levostranný přítok Sázavy v okrese Havlíčkův Brod

Související články 
 Mezní potok